

Medicina 
 Nefrite – infiammazione renale (glomerulonefrite, pielonefrite, nefrite interstiziale)

Geologia 
 Nefrite – minerale

Altri progetti